Филина — женская форма русской фамилии  и название (топоним) населённых пунктов в России:

Фамилия  Филина, Лариса Владимировна — советская фигуристка.
 Филина, Надежда Анатольевна (род. 1984) — российская бобслеистка.
 Филина, Элеонора Николаевна (род. 1962) — музыкальный редактор, музыкальный продюсер; телеведущая.

Топоним 
 Филина — название деревни, в документах XIX и начала XX столетия (возможно и ранее), Филино Черкизовской волости Московского уезда.
 Филина — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Филина — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Филина — деревня в Тугулымском городском округе Свердловской области.